Игорь Евгеньевич Омельченко (род. 1960) — советский пловец и тренер. Неоднократный чемпион и рекордсмен СССР в плавании на спине. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Родился в Батуми. Тренировался в клубе «Гантиади» у Валентина Игнатьевича Юхневича. 

Специализировался в плавании на спине. Входил в состав сборной СССР  в 1975—1977 годах.

Чемпион СССР (в рамках VI Спартакиады народов СССР) на дистанции 200 м (1975) на спине (с рекордом страны). Был также серебряным призёром чемпионата страны на 100 м в 1975 году и 1976 году. 

На чемпионате СССР 1977 года выиграл на дистанциях 100 и 200 м на спине. В 1978 году стал бронзовым призёром чемпионата страны на 100 м.

Победитель Кубка Европы 1976 года на дистанции 100 м на спине и бронзовый призёр на 200 м.

Неоднократный рекордсмен СССР и Европы на дистанции 200 на спине.

Участник чемпионата мира 1975 года. В индивидуальных заплывах на 100 и 200 м на спине занял 20-е и 21-е места. Был шестым в комбинированной эстафете.

Участник Летних Олимпийских игр 1976 года в трёх дисциплинах: 100 м, 200 м на спине (не квалифицировался в финальные заплывы) и комбинированной эстафете 4 × 100 м (5-е место).

На чемпионате Европы 1977 года в Йёнчепинге в финалы не попал и занял два 11-х места.

Окончил Грузинский институт физкультуры в Тбилиси. С 1994 года успешно работал тренером в ЮАР. Тренировал Р. Скумана и других известных пловцов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Омельченко Игорь на портале «Плавание в СССР» 
 Игорь Омельченко — чемпион и тренер родом из Батуми

Спортсмены СССР
Пловцы СССР
Чемпионы СССР по плаванию
Рекордсмены СССР по плаванию
Мастера спорта СССР международного класса
Пловцы на Олимпийских играх
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Выпускники Грузинского института физической культуры
Тренеры по плаванию